El príncipe Eduardo, duque de Edimburgo (Edward Anthony Richard Louis; Londres; ), es el actual duque de Edimburgo, desde 2023, así como conde de Wessex (1999) y Forfar (2019). Por nacimiento, como el cuarto y último hijo de la reina Isabel II del Reino Unido y de su marido, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, es también un príncipe del Reino Unido. Ocupa un puesto en la línea de sucesión al trono británico y de los reinos de la Mancomunidad de Naciones. También es el hermano menor del actual rey Carlos III del Reino Unido y es un miembro de la familia real británica.

Biografía

Infancia y juventud 
El príncipe Eduardo nació el 10 de marzo de 1964 en el Palacio de Buckingham y desde su nacimiento, como el hijo de la reina, obtuvo el título de príncipe y el tratamiento de Su Alteza Real. En el momento de su nacimiento era tercero en la línea sucesoria al trono británico, aunque actualmente ocupa la undécima posición.

Su madre fue la reina Isabel II, la hija mayor de los reyes Jorge VI e Isabel. Su padre fue el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, quien a su vez era el único hijo del príncipe Andrés de Grecia, hijo del rey Jorge I y de la princesa Alicia de Battenberg, siendo descendiente directo de la reina Victoria.

Fue bautizado en el Castillo de Windsor el 2 de mayo de 1964 por Robin Woods. Sus padrinos fueron el príncipe Ricardo, duque de Gloucester (el primo de su madre); el príncipe Luis de Hesse-Darmstadt; Antony Armstrong-Jones, conde de Snowdon (su tío político por estar casado con su tía Margarita); Catalina, duquesa de Kent (la esposa del primo hermano de su madre); y la princesa Sofía de Hannover (su tía paterna).

Educación 
El príncipe Eduardo asistió a la Escuela Gibbs en Londres, y a Heatherdown Preperatory School en Berkshire. Como su padre y sus hermanos mayores, asistió a la Escuela Gordonstoun en Escocia. Después de Gordonstoun, Eduardo pasó un año en Nueva Zelanda, donde estudió en la Escuela Collegiate en 1982.

Cuando regresó a Inglaterra, Eduardo estudió historia en el Jesus College de la Universidad de Cambridge. Cuando se graduó, fue el cuarto miembro de la Familia Real Británica en recibir un título universitario.

Trayectoria militar y profesional 
Después de la universidad, el príncipe Eduardo se alistó con los Marines Reales. Antes de la graduación, en enero de 1987 Eduardo abandonó la formación.

Después, trabajó en el teatro con la compañía Really Useful Theatre Company de Sir Andrew Lloyd Webber. En junio de 1987 produjo el show benéfico para televisión It's a Royal Knockout (En español: Es un K.O. Real), que no tuvo la acogida esperada.

En 1993, Eduardo fundó la compañía Ardent Televisión. Ardent produjo documentales y dramas de las familias reales de Europa. En 2002, el príncipe dimitió de la dirección para concentrarse en sus obligaciones reales.

Matrimonio y descendencia

Noviazgo y compromiso 
Conoció a su esposa Sophie en 1993 durante un partido de tenis benéfico. La casa real británica anunció su compromiso matrimonial el 6 de enero de 1999, tras cinco años de relación.

Matrimonio 
El 19 de junio de 1999 el príncipe contrajo matrimonio con Sofía Rhys-Jones en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. El día de la boda la reina le concedió a Eduardo los títulos de conde de Wessex y vizconde Severn. Por eso, su esposa recibió el título de condesa de Wessex, siendo tratada como Su Alteza Real. 

Normalmente, los hijos del rey reciben el título de duque, un título más alto que conde. Desde el Palacio de Buckingham se comunicó que Eduardo recibiría el título que ostentaba su padre, el ducado de Edimburgo, cuando esté disponible. De la misma manera, sus hijos no usan el título de príncipe o princesa; usan los tratamientos de los hijos de condes, aunque oficialmente todavía son miembros de la familia real y pueden reclamar sus títulos si quieren.

Descendencia 
Tras sufrir un aborto, la Casa Real anunció en mayo de 2003 que la condesa estaba embarazada por primera vez. La primera hija de la pareja, Lady Luisa Windsor, nació de manera prematura en noviembre de ese mismo año.

En julio de 2007 se anunció que los condes estaban esperando su segundo hijo. Sofía dio a luz mediante una césarea a Jacobo Windsor en diciembre de 2007.

Lady Luisa Windsor, nacida el 8 de noviembre de 2003.
Jacobo Windsor, conde Wessex, nacido el 17 de diciembre de 2007.

Obligaciones reales 

Cuando su padre, el fallecido Duque de Edimburgo, decidió retirarse de la vida pública, Eduardo asumió varios de sus compromisos y patronazgos. Lo sucedió en la presidencia de la Federación de los Juegos de la Mancomunidad. También trabaja con el programa Premio del duque de Edimburgo (Duke of Edinburgh's Award). En 1986 recibió de manos de su padre uno de los premios otorgados en dichos premios. 

En 1999, junto a la condesa de Wessex, crearon la fundación The Wessex Youth Trust, para ayudar a organizaciones benéficas que dedican su actividad principalmente a jóvenes y niños. Entre sus patrocinios se encuentran la Asociación Británica Paralímpica, la BadmintonScotland, la orquesta London Mozart Players, la compañía de danza Northern Ballet, el Festival Internacional de Edimburgo, y el Royal Birmingham Conservatoire entre otros.

En febrero de 2012, junto a su esposa, realizó un tour por el Caribe con motivo del Jubileo de diamante de la reina Isabel II. También visitaron Gibraltar. En 2013, la reina lo nombró Lord de alto comisionado en la asamblea general de la Iglesia de Escocia para 2014. 

En octubre de 2017, los condes de Wessex representaron a la reina en las celebraciones del 50 aniversario de la subida al trono del sultán de Brunéi. Los Wessex han acudido en nombre de la reina a las diversas celebraciones de las casas reales europeas, como la entronización de Alberto de Mónaco, diversas bodas reales, así como a distintos actos en el Reino Unido como el tradicional Trooping the Colour (celebración oficial del cumpleaños del monarca británico).

Tras el fallecimiento de su padre el duque de Edimburgo el 9 de abril de 2021, su título pasó a su primogénito, el entonces príncipe Carlos. Con el fallecimiento de la reina Isabel II y la consecuente asunción de Carlos al trono, el título de duque de Edimburgo revirtió a la Corona, dando pie a la posibilidad de que se le otorgase el ducado a los Wessex. Cabe destacar que Felipe de Edimburgo había pedido que tras su muerte se le otorgara su título a su hijo Eduardo, y que el Palacio de Buckingham anunciase que el título sería otorgado a Eduardo de Wessex en cuanto fallecieran el duque de Edimburgo y la reina Isabel II. El 10 de marzo de 2023, en el 59º cumpleaños del príncipe, su hermano, el rey Carlos III del Reino Unido le otorgó el título de su fallecido padre, como este deseaba. Por tanto, Eduardo y su esposa Sofía, pasaron a ser el duque y la duquesa de Edimburgo, a título vitalicio.

Títulos, tratamientos, armas y honores

Tratamiento 
 10 de marzo de 1964-19 de junio de 1999: Su Alteza Real el príncipe Eduardo.
 19 de junio de 1999-10 de marzo de 2023: Su Alteza Real el conde de Wessex (declina su uso por cesión, como título de cortesía, a su hijo Jacobo)
 10 de marzo de 2019-presente: Su Alteza Real el conde de Forfar (únicamente utilizado en Escocia).
10 de marzo de 2023-presente: Su Alteza Real  el duque de Edimburgo.

Condecoraciones

Distinciones honoríficas británicas

 Medalla conmemorativa del Jubileo de plata de la reina Isabel II (6/02/1997).
 Medalla conmemorativa del Jubileo de oro de la reina Isabel II (6/02/2002).
 Real Caballero de la Nobilísima Orden de la Jarretera (KG) (23/04/2006).
 Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoriana (GCVO) (11/03/2011).
2 de junio de 200310 de marzo de 2011: Caballero Comendador de la Real Orden Victoriana (KCVO).
10 de marzo de 19892 de junio de 2003: Comendador de la Real Orden Victoriana (CVO).
 Medalla conmemorativa del Jubileo de diamante de la reina Isabel II (06/02/2012).
 Medalla conmemorativa del Jubileo de platino de la reina Isabel II (06/02/2022).

Distinciones honoríficas extranjeras

 Medalla conmemorativa al servicio de Nueva Zelanda (9/02/1990).
 Medalla conmemorativa del Jubileo de plata del Sultán de Brunéi (4/10/1992).
 Miembro honorable de la Orden de Mérito de Saskatchewan (SOM) (11/05/2005).
 Medalla conmemorativa del centenario de Saskatchewan (7/06/2005).
 Condecoración de las Fuerzas Armadas Canadienses (29/10/2015).
 Medalla Conmemorativa del Jubileo de Oro del Sultán de Brunéi (5/10/2017).

Armas

Estandartes

Ancestros

Línea de sucesión

Referencias

Enlaces externos 

 Perfil oficial del príncipe Eduardo, duque de Edimburgo en la página oficial de la familia real británica (en inglés).
The Wessex Youth Trust (en inglés).

Casa de Windsor
Familia Mountbatten-Windsor
Príncipes de Reino Unido
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Anglicanos del Reino Unido
Británicos del siglo XX